Примера B Насьональ 2015 — 30-й сезон Примеры B Насьональ, второго по значимости дивизиона чемпионата Аргентины. Он начался 13 февраля и закончился 6 декабря 2015 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте soccerway.com

2015
Аргентина
Спорт в Аргентине в 2015 году